Landgrafenschloss ist eine Bezeichnung für

 Landgrafenschloss Schloss Bad Homburg
 Landgrafenschloss Schloss Biedenkopf
 Landgräfliches Schloss Butzbach
 Landgrafenschloss Eschwege
 Landgrafenschloss Stadtschloss Kassel
 Landgrafenschloss Marburg